Portal je lahko:

 portal, arhitekturno poudarjen vhod v zgradbo
 Portal (videoigra) - miselna videoigra podjetja Valve Software iz leta 2007
 Portal Plus, slovenski spletni medijski portal
 spletni portal, tip spletišča